Субботін:
 Субботін Андрій Миколайович (1973) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Субботін Віктор Андрійович (1844—1898) — український медик-гігієніст.
 Субботін Дмитро Миколайович (1977) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Субботін Серафим Іванович (1906—1976) — радянський учений-геофізик.
 Субботін Микола Іванович (1908—1943) — учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу, один з широнінців.
 Субботін Михайло Федорович (1893—1966) — радянський астроном, член-кореспондент АН СРСР.